Конфлан (кат. Conflent, фр. Conflent) — многозначный термин.

 Конфлан — исторический район (комарка) Каталонии, который ныне находится в составе Франции.
 Конфлан — средневековое каталонское графство; находилось к западу от Руссильона.
 Конфлан — феодальное образование, существовавшее в IX—XI вв. на территории графства Конфлан. 

 Конфлан, Юбер (1690—1777) — французский адмирал и маршал Франции.